Шо́ниха — деревня в Богородском районе Нижегородской области. Входит в состав Хвощёвского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 2,5 километрах от одноименной станции железнодорожной линии Нижний Новгород — Арзамас.

История 
Согласно «Спискам населённых мест Нижегородской губернии» за 1859 год Шониха относилась к эрзянским сёлам Нижегородского уезда Нижегородской губернии. В ней числился 81 крестьянский двор, 245 мужчин и 281 женщина.

31 июля 2009 года в садовом товариществе № 7 (недалеко от деревни) от удара молнии погибли 10 и 13-летняя девочки.

Известные люди 
В деревне родился Герой Советского Союза Иван Фёдорович Якушенко.

Примечания 

Населённые пункты Богородского района (Нижегородская область)